Тор:
 Тор — геометрическая поверхность.
 Тор — бог грома и молнии в германо-скандинавской мифологии.
 Тор — почётное место в юрте.
 «Тор» — двадцать третий альбом рок-группы «Аквариум» (2020).
 Тор — вулкан на спутнике Юпитера Ио.
 (299) Тора — астероид, открытый в 1890 году.

Военное дело 
 «Тор» — российский зенитный ракетный комплекс.
 «Тор» — первая в США баллистическая ракета.
 «Тор» — немецкий вспомогательный крейсер времён Второй мировой войны.

Кинематограф 
 «Тор» — супергеройский фильм по мотивам вселенной Marvel (США, 2011).
 «Тор: Сказания Асгарда» — мультфильм компании Lionsgate (2011).
 «Тор: Легенда викингов» — полнометражный компьютерный мультфильм (Исландия, 2011).
 «Тор 2: Царство тьмы» — сиквел фильма «Тор» (2013).
 «Тор: Рагнарёк» — триквел фильма «Тор» (2017).
 «Тор: Любовь и гром» — четвёртый фильм серии «Тор» (2022).

Персонажи 
 Тор — супергерой из комиксов Marvel Comics, образ которого основан на скандинавском боге.
 Тор — инопланетянин из телесериала «Звёздные врата: SG-1».
 Тор — боевая единица из игры StarCraft 2.

Географические названия 
 Тор () — район (фрегезия) в Португалии.
 Тор () — коммуна во Франции, в регионе Пуату — Шаранта.
 Тор () — коммуна во Франции, в регионе Шампань — Арденны.
 Тор — прежнее название города Славянска в Донецкой области Украины.
 Тор — прежнее название реки Казённый Торец в Донецкой области Украины.
 Тор — река в Башкортостане, приток Нугуша.

Фамилия 
 Владимир Тор (род. 1968) — псевдоним Владлена Леонидовича Кралина, российского политического деятеля националистического толка.
 Тор, Анника (род. 1950) — шведская детская писательница.
  (род. 1947) — американский гимнаст, бронзовый медалист Панамериканских игр в личном многоборье, вольных упражнениях, упражнениях на коне и перекладине (1967).
  — израильский и американский биолог, член Национальной академии наук США и Американской академии искусств и наук (с 2017).

См. также 
  — аббревиатура кириллицей
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей
 
  (значения)
 
 
  (значения)